

Хронология 
 Группа ABBA победила на конкурсе Евровидение с песней Waterloo
 30 января — Участник трио «Emerson, Lake & Palmer» Грег Лэйк был арестован полицией г. Солт-Лейк-Сити за купание нагишом в бассейне отеля, хорошо просматриваемом со стороны улицы. Музыкант был вынужден заплатить штраф размером в $75, так как в штате мормонов нудизм запрещён даже в парилках.
 12 февраля — В одном из районов Нью-Йорка Гринвич-Виллидж открылся рок-клуб Bottom Line.
 14 февраля — Участники американского поп-дуэта «Captain & Tennille» Дэрил «Кэптэн» Дрэгон и Тони Теннайл сочетались браком в г. Вирджиния-Сити, штат Невада.
 20 февраля — После 10 лет супружества Шер подала на развод со своим мужем Сонни Боно.
 26 марта — Том Петти сочетался браком со своей первой женой Джейн Беньо.
 30 марта — Панк-рок группа «Ramones» дала свой первый концерт в Нью-Йорке.
 4 апреля — Кантри-певица Долли Партон выпустила сингл «I Will Always Love You» приобретший впоследствии ещё большую популярность в исполнении Уитни Хьюстон.
 5 апреля — «Van Halen» отыграли свой первый концерт в ночном клубе Билла Газзарри («Gazzarri's»), расположенном на бульваре Сансет-стрип в Голливуде.
 25 апреля — Вдова Джима Моррисона Пэм Корсон была найдена мёртвой в своей голливудской квартире в Лос-Анджелесе. Очевидно, что причиной смерти стала передозировка героина.
 18 мая — В день своего 25-летия Рик Вэйкман был вынужден покинуть группу «Yes» по моральным соображениям.
 4 июля — Барри Уайт обручился с Глодин Джеймс — ведущей певицей из созданного им же ансамбля «Love Unlimited».
 26 июля — В день релиза своего второго соло-альбома «Rock Bottom» Роберт Уайатт женился на художнице и авторе песен Альфреде Бенж.
 У Питера Гэбриэла и его жены Джилл Мур родилась дочь Анна Мэри.
 29 июля — Нил Пирт официально принят в канадскую рок-группу «Rush» (это произошло за две недели до их первого зарубежного турне по США).
 7 августа — Лид-вокалист «The J. Geils Band» Питер Вульф женился на актрисе Фэй Данауэй.
 1 сентября — Гитаристами Валерием Селезнёвым и Юрием Захаровым был создан коллектив ВИА «Лейся, песня».
 11 сентября — В Гилфорде (Англия) образована панк-рок группа «The Stranglers».
 Начало октября — Алла Пугачёва покидает ВИА «Москвичи» под управлением Виталия Кретюка (Кретова).
 5 октября — «AC/DC» отыграли свой первый официальный концерт с Боном Скоттом в качестве нового вокалиста (первым солистом в группе до него был Дэйв Эванс).
 Конец октября — Алле Пугачёвой присуждена третья премия на V Всесоюзном конкурсе артистов эстрады за исполнение песен «Посидим, поокаем» и «Ермолова с Чистых прудов».
 24 ноября — Алла Пугачёва становится солисткой ВИА «Весёлые ребята» под управлением Павла Слободкина.
 28 ноября — Джон Леннон в последний раз вышел на сцену во время концерта Элтона Джона в Мэдисон-Сквер-Гарден.
 31 декабря — Линдсей Бакингэм и Стиви Никс присоединились к «Fleetwood Mac».

Образовавшиеся группы 
 Blondie
Firefall
 Y&T
 Normaal
 Throbbing Gristle
 ВИА «Лейся, песня»
 Ramones

Выпущенные альбомы 
См. также: категорию музыкальных альбомов 1974 года

Февраль 
 Burn (Deep Purple, 15 февраля)
 Kiss (Kiss, 18 февраля) (дебютный альбом)

Март 
 Queen II (Queen, 8 марта)
 Starless and Bible Black (King Crimson, 29 марта)

Июнь 
 Mirage (Camel, 3 июня)

Сентябрь 
 Rocka Rolla (Judas Priest, 6 сентября)

Октябрь 
 Hotter than Hell (Kiss, 22 октября)

Ноябрь 
 Sheer Heart Attack (Queen, 8 ноября)
 The Lamb Lies Down on Broadway (Genesis, 29 ноября)
 Fly to the Rainbow (Scorpions)
 Red (King Crimson)

Неточная дата 
 Autobahn (Kraftwerk)
 Band on the Run (Пол Маккартни и Wings)
 Hell (Джеймс Браун)
 Fulfillingness' First Finale (Стиви Уандер)
 Livet är en fest (Nationalteatern)
 Secret Treaties (Blue Oyster Cult)
 Soon Over Babaluma (Can)
 Caravan & the New Symphonia (Caravan)
 Wurdah Itah (Кристиан Вандер)
 David Live (Дэвид Боуи)
 Diamond Dogs (Дэвид Боуи)
 Stormbringer (Deep Purple)
 Apostrophe (Фрэнк Заппа)
 Ring (Gary Burton Quintet)
 The Power and the Glory (Gentle Giant)
 София Ротару / Баллада о скрипках (София Ротару)
 Venu (Hariprasad & Zakir Hussain)
 Hall of the Mountain Grill (Hawkwind)
 Walls And Bridges (Джон Леннон)
 Unrest (Henry Cow)
 Sun and Steel (Iron Butterfly)
 War Child (Jethro Tull)
 Kohntarkosz (Magma)
 Apocalypse (Mahavishnu Orchestra)
 Solar Fire (Manfred Mann's Earth Band)
 The Good Earth (Manfred Mann's Earth Band)
 Pampered Menial (Pavlov's Dog)
 In Camera (Питер Хэммил)
 Exotic Birds and Fruit (Procol Harum)
 Jorney to the Centre of the Earth (Рик Уэйкман)
 Rush (Rush)
 Klossa Knapitatet (Samla Mammas Manna)
 Good Times (Shocking Blue)
 Crime of the Century (Supertramp)
 Quatro (Сьюзи Кватро)
 The Heart of Saturday Night (Том Уэйтс)
 When the Eagle Flies (Traffic)
 Wonderworld (Uriah Heep)
 Mysterious Traveller (Weather Report)
 Relayer (Yes)
 A Story (Йоко Оно)
 Rocka Rolla (Judas Priest)
 Waterloo (ABBA, LP)
 All The Girls In The World Beware!!! (Grand Funk Railroad)
 Hergest Ridge (Майк Олдфилд)
 Blackdance (Клаус Шульце)
 Floating (Eloy)

Лучшие песни года 
 «Take Me to the River» (Эл Грин)
 «Jolene» (Долли Партон)
 «Help Me» (Джони Митчел)

Продажи 
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard Top 200) — «Goodbye Yellow Brick Road» (Элтон Джон)
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — «The Singles 1969—1973» (The Carpenters), второе место — «Band on the Run» (Пол Маккартни и Wings), третье место — «Tubular Bells» (Майк Олдфилд)
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «The Way We Were» (Барбра Стрейзанд)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «You Won’t Find Another Fool Like Me» (The New Seekers)

Награды

Грэмми 
 «Грэмми» за альбом года — Стиви Уандер за «Fulfillingness' First Finale»
 «Грэмми» за запись года — Оливия Ньютон-Джон за «I Honestly Love You»
 «Грэмми» за песню года — «The Way We Were» (исполнитель — Барбра Стрейзанд)
Зал славы премии «Грэмми»:
  (Коулмен Хокинс)
 The Christmas Song (Нэт Кинг Коул)
 Gershwin: Rhapsody in Blue (Джордж Гершвин, Пол Уайтмен и его оркестр)
  (Louis Armstrong )
 White Christmas (Бинг Кросби и )

Зал славы кантри

Родились 
 29 января —  (ум. ) — японский поп-певец
 13 февраля — Робби Уильямс — британский певец, автор песен и актёр, вокалист группы Take That
 4 марта — Наталья Лагода (ум. ) — российская эстрадная певица
 5 апреля — Макс Иванов — российский певец и музыкант, вокалист, гитарист и альтист группы «Торба-на-Круче»
 17 апреля — Виктория Бекхэм — британская певица, автор песен и танцовщица, вокалистка группы Spice Girls
 5 мая — Трейси Майклз (ум. ) — американский музыкант, барабанщик группы Peppermint Creeps
 1 июня — Аланис Мориссетт — канадская и американская певица и композитор
 25 июня —  (ум. ) — шведский гитарист
 8 июля — Жанна Фриске (ум. ) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса, солистка группы «Блестящие»
 3 сентября — Дэйв Де Ру — американский певец и музыкант, вокалист и бас-гитарист группы Adema
 2 ноября — Prodigy (ум. ) — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен и писатель, участник группы Mobb Deep
 20 декабря — Василий Слипак (ум. ) — украинский оперный певец (баритон)

Скончались 
 2 февраля — Жан Абсиль (80) — бельгийский композитор, музыковед и музыкальный педагог
 23 февраля — Гарри Руби (79) — американский композитор и сценарист
 25 апреля — Памела Курсон (27) — подруга и муза лидера группы The Doors Джима Моррисона
 29 июля — Касс Эллиот (32) — американская певица, вокалистка группы The Mamas & the Papas
 18 сентября — Хидэо Сайто (72) — японский композитор, виолончелист, дирижёр и педагог
 26 декабря — Фарид аль-Атраш (64) — сирийский актёр, композитор и певец
 без точной даты — Альберт Гаррис (62/63) — польский композитор и певец

См. также

Примечания